Тесля́рська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Теслярська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Теслярська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Теслярська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.

Вулиці